Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej 1995- odbywały się w dniach 15 - 22 lipca 1995 roku w Grecji.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-18 1995 została reprezentacja Hiszpanii.

1995
1995 w piłce nożnej